Stephanopus är ett släkte av svampar. Stephanopus ingår i familjen spindlingar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Spindlingar
Stephanopus